John Kirkbride – cantante, chitarrista e compositore britannico
 Ronald Kirkbride – scrittore e sceneggiatore canadese
 Thomas Story Kirkbride – medico statunitense